Me and Earl and the Dying Girl ist der Originaltitel folgender Werke:

 Ich und Earl und das Mädchen (Roman), Roman von Jesse Andrews (2012)
 Ich und Earl und das Mädchen (Film), US-amerikanischer Film von Alfonso Gomez-Rejon (2015)